Het Voetbalelftal van de Duitse Democratische Republiek speelde in totaal dertien interlands in het jaar 1973, waaronder vijf wedstrijden in de kwalificatiereeks voor het WK voetbal 1974 in buurland West-Duitsland. De nationale selectie stond voor het vierde opeenvolgende jaar onder leiding van bondscoach Georg Buschner.

Balans

Statistieken

Zie ook
DDR-Oberliga 1972/73
DDR-Oberliga 1973/74

Duitse Democratische Republiek
1973